Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Девенпорт, яка виступала в парі з Яною Новотною.

Девенпорт і Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–7, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Мартіна Хінгіс /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Chase Championships Doubles Draw

парний
Тур WTA 1997